Janusz Terpiłowski (chemik)
 Janusz Terpiłowski (inżynier)